Три башни:
 Три башни Иокогамы — группа исторических башен, расположенных в Порту Иокогамы
 Три башни Сан-Марино — средневековые строения на трёх вершинах горы Монте-Титано
 Три жандарма — три отдельно стоящих скалы в северо-восточном гребне Эвереста